Yegros steht für:

 Yegros (Paraguay), eine Gemeinde in Paraguay

Yegros ist der Familienname folgender Personen:

 Celso Yegros (1935–2013), paraguayischer Geistlicher, Bischof von Carapeguá
 Fulgencio Yegros (1780–1821), Präsident von Paraguay
 Julio César Yegros (* 1971), paraguayischer Fußballspieler
 Ricardo Scavone Yegros (* 1968), paraguayischer Diplomat und Historiker